Val Tantermozza steht für: 

 Val Tantermozza (Zernez), Tal bei Zernez, Kanton Graubünden, Schweiz 
 Val Tantermozza (Susch), Tal bei Susch, Kanton Graubünden, Schweiz